La Copa de Campions de la CONCACAF és la màxima competició per a clubs de la CONCACAF. Actualment, el campió del torneig obté una plaça per disputar el Campionat del Món de Clubs de futbol de la FIFA.

Palmarès 
Font:

Campionats no oficials 
 1959  CD Guadalajara
 1961  LD Alajuelense

Campionats oficials 

 1962  CD Guadalajara
 1963  Racing Club Haïtien
 1964 torneig abandonat
 1965 torneig abandonat
 1966 no es disputà
 1967  Alianza FC
 1968  Deportivo Toluca FC
 1969  CDSyC Cruz Azul
 1970  CDSyC Cruz Azul
 1971  CDSyC Cruz Azul
 1972  CD Olimpia
 1973  SV Transvaal
 1974  CSyD Municipal
 1975  Atlético Español
 1976  CD Águila
 1977  Club América
 1978 (nord)  Universidad de Guadalajara
 (centre)  CSyD Comunicaciones
 (carib)  Defence Force FC
 1979  CD FAS
 1980  UNAM Pumas
 1981  SV Transvaal
 1982  UNAM Pumas
 1983  CF Atlante
 1984  Violette AC

 1985  Defence Force FC
 1986  LD Alajuelense
 1987  Club América
 1988  CD Olimpia
 1989  UNAM Pumas
 1990  Club América
 1991  CF Puebla
 1992  Club América
 1993  CD Saprissa
 1994  CS Cartaginés
 1995  CD Saprissa
 1996  CDSyC Cruz Azul
 1997  CDSyC Cruz Azul
 1998  DC United
 1999  Club Necaxa
 2000  Los Angeles Galaxy
 2001 torneig abandonat
 2002  CF Pachuca
 2003  Deportivo Toluca FC
 2004  LD Alajuelense
 2005  CD Saprissa
 2006  Club América
 2007  CF Pachuca
 2008  CF Pachuca

Des de 2008 vegeu Lliga de Campions de la CONCACAF.

Referències 

Competicions futbolístiques americanes
CONCACAF